Die deutsche Baseball-Bundesliga 2019 war die 36. Saison der Baseball-Bundesliga. Die reguläre Spielzeit startete am 30. März 2019. Als Titelverteidiger gingen die Bonn Capitals in die Saison. Aus der 2. Bundesliga Nord stiegen die Wesseling Vermins in die Nordstaffel der 1. Bundesliga auf. Die Berlin Flamingos stiegen als Tabellenletzter der Nordstaffel in die 2. Bundesliga ab. In der Südstaffel fand keine Relegation statt und die Ulm Falcons blieben somit als Tabellenletzte erstklassig.

Teilnehmer 

Folgende 16 Teams nahmen, getrennt in die beiden Divisionen Nord und Süd, an der Saison 2019 teil.

Reguläre Saison

1. Bundesliga Nord

1. Bundesliga Süd

Play-downs

1. Bundesliga Nord 

Somit stieg die Bremen in die 2. Bundesliga Nord ab, Wesseling musste in die Relegation.

Relegation 
Zeitraum: 28. September – 5. Oktober 2019

Dadurch stieg Dortmund in die 1. Bundesliga Nord auf, Wesseling in die 2. Bundesliga Nord ab.

1. Bundesliga Süd 

Somit stieg die Saarlouis in die 2. Bundesliga Nord ab, Ulm musste in die Relegation.

Relegation 
Zeitraum: 28. September – 5. Oktober 2019

Dadurch verblieb Ulm in die 1. Bundesliga Süd, München in die 2. Bundesliga Nord.

Play-offs

Einzelnachweise 

Bundesliga
2019
Sportsaison 2019